Luchetti ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Luchetti (1904–1984), australischer Politiker
 Daniele Luchetti (* 1960), italienischer Regisseur
 Rosario Luchetti (* 1984), argentinische Hockeyspielerin
 Veriano Luchetti (1939–2012), italienischer Sänger (Tenor)
 Walter Luchetti (* 1937), italienischer Ökonom und Minister

Siehe auch:
 Lucchetti